Detta är en lista över Pokémon-avsnitt. Animen består hittills av sju olika serier: Pokémon (första serien), Advanced Generation (andra serien), Diamond & Pearl (tredje serien), Best Wishes! (fjärde serien), XY (femte serien), Sol & Måne (sjätte serien) och Pokémon Journeys: The Series (sjunde serien). Pokémon började sändas den 1 april 1997 i Japan, 8 september 1998 i USA och 4 mars 2000 i Sverige.

Pokémon-serien: Början (första serien)

Pokémon: Indigo League (säsong 1)

Pokémon: Adventures in the Orange Islands (säsong 2)

Pokémon: The Johto Journeys (säsong 3)

Pokémon: Johto League Champions (säsong 4)

Pokémon: Master Quest (säsong 5)

Pokémon-serien: Ruby & Sapphire (andra serien)

Pokémon: Advanced (säsong 6)

Pokémon: Advanced Challenge (säsong 7)

Pokémon: Advanced Battle (säsong 8)

Pokémon: Battle Frontier (säsong 9)

Pokémon-serien: Diamond & Pearl (tredje serien)

Pokémon: Diamond & Pearl (säsong 10)

Pokémon: Diamond & Pearl – Battle Dimension (säsong 11)

Pokémon: Diamond & Pearl – Galactic Battles (säsong 12)

Pokémon: Diamond & Pearl – Sinnoh League Victors (säsong 13)

Pokémon-serien: Black & White (fjärde serien)

Pokémon: Black & White (säsong 14)

Pokémon: Black & White – Rival Destinies (säsong 15)

Pokémon: Black & White – Adventures in Unova and Beyond (säsong 16)

Pokémon-serien: XY (femte serien)

Pokémon: XY (säsong 17)

Pokémon: XY – Kalos Quest (säsong 18)

Pokémon: XYZ (säsong 19)

Pokémon-serien: Sol & Måne (sjätte serien)

Pokémon: Sol & Måne (säsong 20)

Pokémon: Sol & Måne – Ultraäventyren (säsong 21)

Pokémon: Sol & Måne – Ultralegenderna (säsong 22)

Pokémon-resan: Serien (sjunde serien)

Pokémon-resan: Serien (säsong 23)

Pokémon-mästarresan: Serien (säsong 24)

Pokémon – Den ultimata resan: Serien (säsong 25)

Anmärkningar

Se även 

 Lista över Pokémon-filmer
 Lista över Pokémon

Referenser 
Titta på Pokémon-TV nu!, Pokémon.com
Pokémon: Indigo League, Netflix

Listor rörande Pokémon
Pokémon